Алексей Сергеевич Козырев (родился 23 мая 1944 года в Ленинграде) — писатель-драматург, сценарист и общественный деятель, председатель комиссии по вопросам помилования на территории Санкт-Петербурга. С 2009 по 2011 год — уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге. Член Союза российских писателей и Союза кинематографистов России, член Гильдии режиссёров РФ.

Биография 
Окончил Ленинградский педагогический институт им. Герцена. Работал преподавателем, руководителем учебного заведения. С 1977 по 1979 год преподавал на Кубе.

С 1990 по 1993 гг. был депутатом и членом президиума Ленсовета.

Алексей Козырев входил в состав Государственной комиссии по подготовке и празднованию 300-летия основания Санкт-Петербурга;
работал в составе Общественной палаты РФ.

В 2009 году стал учредителем некоммерческого партнёрства Культурно-просветительский центр деятелей театра и кино «АлеКо» (директор — Валерий Павлович Тимонов).

Председатель Комиссии по вопросам помилования на территории Санкт-Петербурга; председатель Общественного совета Санкт-Петербурга; член межрегионального союза писателей Северо-Запада; лауреат международных премий; академик Инженерной академии Санкт-Петербурга, Российской Академии проблем безопасности, обороны, правопорядка и международной академии науки, искусства и культуры; член Объединённой комиссии по телерадиовещанию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Заслуженный деятель Северо-Запада России. Член Союза российских писателей.

Литературная деятельность 
Автор повестей:
 «Чижик-пыжик» (1999 г.),
 «Наваждение» (1999 г.),
 «Минус один, или Запятая в кармане» (издана 2004 г. в России и 2005 год в Швеции).

Алексей Козырев — автор сценария нескольких фильмов. Автор киносценария «Вдали обещанная встреча» (2006 г.), пьесы «Не жалею, не зову, не плачу…» (пьеса поставлена и идёт в Тобольском драматическом театре, премьера состоялась в июле 2006 года). На сцене Санкт-Петербургского театра оперы и балета им. Мусоргского (Михайловский театр) в середине 2006 г. состоялась премьера оперетты Имре Кальмана «Сильва» по новой пьесе А. Козырева.

В 2007 году по его сценарию снят фильм «Казнить нельзя помиловать».

В 2009 году в прокат выходит кинофильм «Черта», снятый по сценарию, созданному на основе повести Алексея Козырева «Смерть даётся не один раз».

Деятельность в качестве уполномоченного по правам человека в Петербурге 
В декабре 2009 года претендует на должность уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

23 декабря был избран уполномоченным по правам человека в Петербурге. В октябре 2011 г. подал в отставку, которая была принята Законодательным собранием в ноябре.

На первой пресс-конференции он выступил за проведение гей-парадов в Санкт-Петербурге и против свидетелей Иеговы: «Я считаю, что проблема гей-парадов в Москве слишком раздута. Сексуальные меньшинства имеют полное право на существование и проведение собственных мероприятий».

Комментируя высказывание уполномоченного по правам человека, директор Санкт-Петербургской организации геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) «Выход» Игорь Кочетков подчеркнул: «Я надеюсь, это заявление омбудсмена свидетельствует о начале изменения политики городских властей по признанию прав граждан вне зависимости от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности».

В пресс-релизе представители организации «Выход» выразили надежду на то, что заявление Алексея Козырева о возможности проведения гей-парада в Санкт-Петербурге «является в значительной мере результатом положительного опыта общения гей-активистов с аппаратом уполномоченного по правам человека, а также результатом конструктивной работы общественной организации».

Призы и награды 
Награждён медалями «Ветеран труда» и «В честь 300-летия Санкт-Петербурга», а также именной шпагой Кубинского правительства. Обладатель правительственной премии в области литературы и искусства. Победитель международного театрального фестиваля «Black & White» (Финляндия). Дипломант международного московского кинофестиваля «Сталкер».

Личная жизнь 
Женат. Имеет сына и дочь.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте театра «АлеКо»
 Козырев Алексей Сергеевич: биография и пресс-портрет Деловой Петербург

Депутаты Ленсовета — Петросовета 1990—1993
Уполномоченные по правам человека в регионах России
Члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Члены Общественной палаты России (2006—2008)